Visions (BZN), een album van de Nederlandse band BZN
Visions (Stratovarius), een album van de Finse metalband Stratovarius
Visions (film), een film uit 1996
Visions (Grimes), een album van de Canadese zangeres Grimes
Visions (televisieserie), een televisieserie uit 1976
Visions (Magic: The Gathering), een uitbreidingsset voor het ruilkaartspel Magic: The Gathering
Visions (Gandalf)

Ook:
Visions Fugitives, een verzameling korte pianowerken van de Russische componist Sergej Prokofjev